Seria GP2 – sezon 2014 – dziesiąty sezon w historii serii. Po dwóch latach organizatorzy postanowili zrezygnować z dołączania azjatyckich wyścigów, poza kończącej sezon eliminacji w Abu Zabi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Jolyon Palmer, a wśród zespołów – francuska ekipa DAMS.

Lista startowa 
W latach 2014-2016 ujrzymy w stawce 13. niżej przedstawionych zespołów. Jedyną zmianą w stosunku do zeszłego sezonu jest powrót po pięciu latach przerwy stajni Adriána Camposa – Campos Racing. Hiszpańska ekipa zajmie miejsce zespołu Alejandro Agaga – Barwa Addax – który postanowił wycofać się z mistrzostw i skupić swe wysiłki wyłącznie na organizacji nowo utworzonej serii Formuła E. Poprzednim razem doszło do odwrotnej sytuacji.

Zmiany

Ubiegłoroczni zawodnicy 
 Fabio Leimer (Mistrz): Racing Engineering → Rebellion Racing (FIA World Endurance Championship)
 Sam Bird (Wicemistrz): Russian Time → Starworks Motorsport (United SportsCar Championship), AF Corse (FIA World Endurance Championship)
 James Calado (3. miejsce): ART Grand Prix → AF Corse (FIA World Endurance Championship)
 Stefano Coletti (5. miejsce): Rapax → Racing Engineering
 Marcus Ericsson (6. miejsce): DAMS → Caterham Racing (Formuła 1)
 Jolyon Palmer (7. miejsce): Carlin → DAMS
 Tom Dillmann (10. miejsce): Russian Time → Arden International
 Jon Lancaster (11. miejsce): Hilmer Motorsport → MP Motorsport
 Julián Leal (12. miejsce): Racing Engineering → Carlin
 Adrian Quaife-Hobbs (13. miejsce): Hilmer Motorsport → Rapax
 Mitch Evans (14. miejsce): Arden International → Russian Time
 Johnny Cecotto Jr. (16. miejsce): Arden International → Trident
 Rio Haryanto (19. miejsce): Barwa Addax → EQ8 Caterham Racing
 Nathanaël Berthon (20. miejsce): Trident Racing → Venezuela GP Lazarus
 Daniel Abt (22. miejsce): ART Grand Prix → Hilmer Motorsport
 René Binder (23. miejsce): Venezuela GP Lazarus → Arden International
 Sergio Canamasas (25. miejsce): Caterham Racing → Trident
 Conor Daly (26. miejsce): Hilmer Motorsport → Venezuela GP Lazarus
 Kevin Giovesi: (29. miejsce): Venezuela GP Lazarus → Rapax
 Sergio Campana (32. miejsce): Trident Racing → Venezuela GP Lazarus

Debiutanci 
 Takuya Izawa: Kunimitsu Team (SuperGT)/DoCoMo Dandelion Racing (Super Formula) → ART Grand Prix
 Arthur Pic: AV Formula (Formuła Renault 3.5) → Campos Racing
 André Negrão: International Draco Racing (Formuła Renault 3.5) → Arden International
 Facu Regalía: ART Grand Prix (Seria GP3) → Hilmer Motorsport
 Stoffel Vandoorne: Fortec Motorsport (Formuła Renault 3.5) → ART Grand Prix
 Kimiya Satō: Euronova Racing (Auto GP World Series) → Campos Racing
 Raffaele Marciello: Prema Powerteam (Europejska Formuła 3) → Racing Engineering
 Artiom Markiełow: Team Lotus (ATS Formel 3 Cup) → Russian Time
 Axcil Jefferies: JMM/BHA with Curb-Agajanian (Indy Lights) → Trident Racing
 Tio Ellinas: Marussia Manor Racing (Seria GP3) → MP Motorsport
 Marco Sørensen: Lotus (Formuła Renault 3.5) → MP Motorsport
 Pierre Gasly: Tech 1 Racing (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Caterham Racing
 Nicholas Latifi: Prema Powerteam (Europejska Formuła 3) → Hilmer Motorsport

Zmiany w trakcie sezonu 
 MP Motorsport: Jon Lancaster → Tio Ellinas
 Trident: Axcil Jefferies → Sergio Canamasas
 Arden International: André Negrão → Tom Dillmann
 Arden International: Tom Dillmann → André Negrão
 MP Motorsport: Tio Ellinas → Marco Sørensen
 Hilmer Motorsport: Facu Regalía → Jon Lancaster
 Caterham Racing: Alexander Rossi → Tom Dillmann
 Campos Racing: Kimiya Satō → Alexander Rossi
 Campos Racing: Alexander Rossi → Kimiya Satō
 Caterham Racing: Tom Dillmann → Pierre Gasly
 Venezuela GP Lazarus: Conor Daly → Sergio Campana
 Rapax: Adrian Quaife-Hobbs → Tio Ellinas
 Rapax: Tio Ellinas → Kevin Giovesi
 Hilmer Motorsport: Daniel Abt → Nicholas Latifi
 Venezuela GP Lazarus: Sergio Campana → Conor Daly

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP2 na sezon 2014 został potwierdzony 6 grudnia 2013 roku. Ponownie składał się z jedenastu rund. Zgodnie ze zmianami w kalendarzu Formuły 1, dołączyły rundy na Red Bull Ringu oraz Sochi Autodrom. W kalendarzu nie pojawiły się więc: Sepang International Circuit oraz Marina Bay Street Circuit, ograniczając tym samym ekspansję na azjatyckie tory do Yas Marina Circuit. Wszystkie wyścigi towarzyszyły Formule 1. Zgodnie z rotacją w F1, wyścig w Niemczech odbył się na Hockenheimringu.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 4 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 15-12-10-8-6-4-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP2
2014 w GP2